Svatý Guarin (francouzsky Guérin, německou obdobou je Warin) může být:

 Guarin Sionský († 1150) – francouzský římskokatolický kněz, cisterciácký mnich, sionský biskup a světec
 Guarin Palestrinský († 1158) – francouzský římskokatolický kněz, palestrinský biskup a světec

Související články 

 svatý Gerin, též Warin z Poitou († 677/9) – francouzský mučedník a světec, bratr sv. Leodegara